Охразењице могу бити:

 Охразењице (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Охразењице (Семили), насељено мјесто у округу Семили, Либеречки крај, Чешка Република